Kuivalainen ist der Familienname folgender Personen:

 Erja Kuivalainen (* 1964), finnische Skilangläuferin
 Kari Kuivalainen (* 1960), finnischer Sänger und Komponist
 Pasi Kuivalainen (* 1972), finnischer Eishockeytorwart